Мигель Анхель Кансела Гарсия (; 21 мая 1993 года, Халапа-Энрикес) — мексиканский футболист, играющий на позиции защитника. Ныне выступает за мексиканский клуб «Альбинегрос де Орисаба».

Клубная карьера 
Мигель Анхель Кансела начинал свою карьеру футболиста в мексиканском клубе «Ла-Пьедад» в лиге Ассенсо МХ. В середине 2013 года он перешёл в «Веракрус». 15 февраля 2014 года он дебютировал в мексиканской Примере, выйдя в основном составе в домашнем матче с «Толукой». В сезоне 2015/16 Кансела на правах аренды выступал за команду Ассенсо МХ «Кафеталерос де Тапачула», а во второй половине 2016 года — за «Альбинегрос де Орисаба».

Достижения 
 «Ла-Пьедад»
 Победитель Ассенсо МХ (1): 2012/13

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net
 
 Профиль на LIGAMX.net

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Ла-Пьедад»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Кафеталерос де Чьяпас»
Игроки ФК «Альбинегрос де Орисаба»